Локомотивната серия 25.00 е образувана от четири останали в работа машини от различни доставки. Първият от тях (25.01) е с парна машина система „Цвилинг“. Той е от доставка 1891 г., производство на „Hanomag“ на 6 локомотива, носили първоначално номера 58 - 63 и съответните имена, посочени в таблицата. Впоследствие са преномерирани с номера 208 - 213. До 1936 г. са бракувани всички без № 209, който заема първият номер в серията. Втората група са система „Компаунд“ и са доставени с номера 251 - 254, производство на „Vulcan“ през 1899 г. и 255 - 259 от „Ханомаг“ през 1905 г. Към 1936 г. не са бракувани 254, 255 и 256, които получават съответно 25.02, 25.03 и 25.04.

Котлите на тази серия локомотиви са почти еднакви с тези на серия 26.00, различават се само по някои размери.
Локомотивите са имали хардиева (вакуумна) спирачка и ръчна спирачка, действаща на тендера. Локомотив 25.01 няма спирачни калодки на машинните колооси, на другите спирателни са втора и четвърта колоос. Тендерите са триосни.

Локомотивите са бракувани през 1952, като 25.01 е с 62-годишна служба, 25.02 с 53, а 25.03 – 04 – след 47 години.

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви